Улановщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Улановщина — деревня, Радунский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область
 Улановщина — деревня, Даниловичский сельсовет, Дятловский район, Гродненская область
 Улановщина — деревня, Красненский сельсовет, Молодечненский район, Минская область